Grigore ist der Familienname folgender Personen:
 Andreea Grigore (* 1991), rumänische Kunstturnerin
 Bruno Grigore (1951–2013), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Constantin Grigore (* 1947), rumänischer Radrennfahrer
 Delia Grigore (* 1972), rumänische Ethnologin, Autorin und Roma-Aktivistin
 Dragoș Grigore (* 1986), rumänischer Fußballspieler
 Emilian Grigore (* 1957), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Florin Grigore (1956–2015), rumänischer Fußballspieler
 Nicolae Grigore (* 1983), rumänischer Fußballspieler
 Octavian Grigore (* 1964), rumänischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Gregor
 Grigori
 Grigorow
 Krikor